Il National Invitation Tournament 1981 fu la 44ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Tulsa; il miglior giocatore fu Greg Stewart.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Nolan Richardson
Vice-allenatori: Andy Stoglin, Scott Edgar

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1981
1981